University of Illinois kan syfta på:

 University of Illinois (universitet) – ett universitetssystem i Illinois
 University of Illinois at Urbana-Champaign –  1867–, den ursprungliga orten för universitetet
 University of Illinois at Chicago 1913–, ursprungligen ett campus för medicinstudier inom universitetet, senare utvidgat till att även omfatta andra grenar
 University of Illinois at Springfield 1969–